
Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 года — международный футбольный турнир, который проходил в США с 10 июля по 1 августа 2021 года. Шестнадцать участвующих национальных команд должны были зарегистрировать команду из 23 игроков, из которых трое должны быть вратарями. Только игроки из этих команд имеют право принимать участие в турнире.

Каждая национальная команда должна была представить в КОНКАКАФ предварительный список до шестидесяти игроков (включая не менее четырех вратарей) не позднее, чем за 30 дней до начала турнира, и ни один игрок не мог быть добавлен после указанного крайнего срока. Окончательный список из 23 игроков от каждой национальной команды должен был быть представлен в КОНКАКАФ до 1 июля 2021 года, за 10 дней до матча открытия турнира. Все игроки в окончательном списке должны были быть выбраны из соответствующего предварительного списка. В случае, если игрок из представленного окончательного списка получил серьезную травму или заболевание не позднее, чем за 24 часа до начала первого матча турнира его команды, этот игрок может быть заменён при условии, что врач команды и врач из Медицинского комитета КОНКАКАФ подтвердили, что травма или болезнь достаточно серьёзны, чтобы помешать участию игрока в турнире. Замещающий игрок должен быть из предварительного списка, и ему будет присвоен номер футболки заменённого игрока.

Двенадцать национальных команд, которые участвовали в отборочном этапе, также должны были представить свои предварительные и окончательные списки в сроки, указанные выше.

КОНКАКАФ опубликовал предварительные списки 18 июня 2021 года и окончательные списки 1 июля 2021 года.

Возраст каждого игрока и информация о клубах указана на 10 июля 2021 года, в первый день турнира. Количество голов указывается за время проведения турнира. В списке указан клуб, за который игрок последний раз играл в соревновательном матче перед турниром.

Группа A

Мексика 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года. 21 июля Родольфо Писарро заменил нападающего Ирвинга Лосано из-за травмы.

Сальвадор 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года. 7 июля защитник Ромуло Вильялобос получил травму и был заменен Хулио Сибрианом.

Перед четвертьфиналом 20 июля нападающий Давид Ругамас был исключён из заявки из-за тяжёлого гриппа и 21 июля был заменен защитником Мигелем Лемусом.

Гватемала 
Окончательный состав.

Тринидад и Тобаго 
Окончательный состав объявлен 3 июля 2021 года.

Группа B

США 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года. После последнего матча группового этапа команды защитник Уокер Циммерман выбыл из заявки из-за травмы и был заменён защитником Хенри Кесслером.

Канада 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года. 9 июля Алфонсо Дейвис выбыл из состава из-за травмы, и Кристиан Гутьеррес был зарегистрирован в качестве его замены. 10 июля 2021 года Фрэнк Стьюринг заменил Скотта Кеннеди.

Мартиника 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года.

Гаити 
Окончательный состав.

Группа C

Коста-Рика 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года. 5 и 7 июля полузащитник Ельцин Техеда и защитник Брайан Овьедо выбыли из заявки из-за травм и были заменены Джефферсоном Бренесом и Луисом Диасом соответственно.

Перед четвертьфиналом вратарь Патрик Секейра был исключён из заявки из-за травмы и 21 июля заменён Кевином Брисеньо.

Ямайка 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года.

Суринам 
Окончательный состав объявлен 25 июня 2021 года.

Гваделупа 
Окончательный состав объявлен 3 июля 2021 года.

Группа D

Гондурас 
Окончательный состав объявлен 30 июня 2021 года. 9 июля Эвер Альварадо выбыл из заявки из-за травмы и был заменён Раулем Сантосом. 12 июля Майкл Чиринос выбыл из заявки из-за травмы и был заменён Франклином Флоресом. 19 июля 2021 года Кевин Лопес заменил Альберта Элиса из-за травмы. 21 июля 2021 года Роджер Рохас заменил Карлоса Фернандеса из-за положительного результата теста на SARS-CoV-2.

Панама 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года. 6 июля 2021 года Сесилио Уотерман был заменён Роландо Блэкберном из-за положительного результата теста на SARS-CoV-2. 8 июля 2021 года Анибаль Годой и Андрес Андраде были отозваны из-за травм и заменены Абдиэлем Аярса и Родериком Миллером.

Гренада 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года.

,

Катар 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года.

Участие отменено 
9 июля 2021 года КОНКАКАФ объявил, что Кюрасао не будет участвовать в турнире из-за большого количества случаев COVID-19 в команде. В группе А их заменила Гватемала, команда, занявшая второе место в квалификации.

Кюрасао на момент отмены участия 
Окончательный состав объявлен 1 июля 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Составы
2021 год в футболе
Июль 2021 года
Август 2021 года
Международные соревнования по футболу в США
Спорт в США в 2021 году